Mercúrio oder Mercurio steht für:
 Mercúrio, portugiesischer Kurzfilm von Sandro Aguilar (2010)
 El Mercurio, chilenische Tageszeitung

Mercurio ist der Familienname folgender Personen:
 Gaetano Mercurio (um 1730–1790), italienischer Maler
 Gus Mercurio (Augustino Eugenio Mercurio; 1928–2010), US-amerikanisch-australischer Schauspieler und Boxer
 Paul Mercurio (Paul Joseph Mercurio; * 1963), australischer Schauspieler und Tänzer

Siehe auch:
 Mercurios, König des Reiches von Makuria
 Mercurius (Begriffsklärung)
 Mercuria
 Merkur